Polimnia – figura della mitologia greca
Polimnia – nome proprio di persona italiano femminile
Polimnia – dipinto del 1460 di un anonimo ferrarese
Polymnia – genere di piante della famiglia delle Asteraceae
33 Polyhymnia – asteroide della fascia principale